peut faire référence à :

 , un album d'Alesha Dixon sorti en 2006 ;
 , un jeu vidéo course sorti le  uniquement en Europe ;
 , une série télévisée américaine diffusée de 1997 à 1998 ;
 , un film américain de Will Gluck sorti en 2009.